Il sogno di Zorro, film diretto da Mario Soldati (1952)
Il sogno di Zorro, film diretto da Mariano Laurenti (1975)

Pagine correlate
Il segno di Zorro